Окона — топоним:

 Окона — село в Тержольском муниципалитете Грузии;
 Верхняя Окона — село в Знаурском районе Южной Осетии;
 Нижняя Окона — село в Знаурском районе Южной Осетии.